Collonges je ime oz. del imena več krajev Franciji in Švici:

 Collonges, občina v francoskem departmaju Ain,
 Collonges, občina v švicarskem kantonu Valais,

 Collonges-au-Mont-d'Or, občina v departmaju Rhône,
 Collonges-la-Rouge, občina v departmaju Corrèze,
 Collonges-lès-Bévy, občina v departmaju Côte-d'Or,
 Collonges-lès-Premières, občina v departmaju Côte-d'Or,
 Collonges-sous-Salève, občina v departmaju Haute-Savoie.